Leiurus – dawna nazwa rodzaju ryb, obecnie nazywanego Gasterosteus
 Leiurus – rodzaj skorpionów z rodziny Buthidae